

Села:
 Колодне — Закарпатська область, Тячівський район
 Колодне — Тернопільська область, Тернопільський район
Залізниця:
 Колодно — залізнична станція Львівської дирекції Львівської залізниці

Села:
 Колодне — Берестейська область, Кам'янецький район
 Колодне — Берестейська область, Столинський район

Села:
 Колодне — Брянська область, Вигоницький район
 Колодне — Курська область, Курський район

Водойма:
 Колодне — озеро у Вологодській області

Див. також 
 Велике Колодно